Orit Adatto
 Rachel Adatto